Baratinha
 Baratinha ou cigarrinha-da-cana-de-açúcar
 Barata-da-praia, barata-da-praia
 Tatuzinho, tatuzinho
 Baratinha, Cassia fastuosa
 Baratinha ou Tamaquaré-miúdo

Pessoas 
 Cipriano Barata - jornalista, cirurgião, filósofo e político brasileiro, alcunha de "Baratinha"

Baratinha